Titles è un tema strumentale composto ed eseguito da Vangelis. Esso fu inserito nella colonna sonora del film Momenti di gloria e ottiene un grande successo fino a diventare un inno dello sport.

Il pezzo strumentale è meglio noto come Chariots of Fire o Chariots of Fire - Titles. Quando debuttò nella Billboard Hot 100 venne inserito come Titles, ma più avanti il titolo fu cambiato in Chariots of Fire.

Voci correlate
Momenti di gloria
Chariots of Fire (colonna sonora)
Giochi olimpici

Collegamenti esterni
 
 

Brani musicali al numero uno negli Stati Uniti d'America
Brani musicali da film